Выборгский вокзал — может означать:

 Выборгский железнодорожный вокзал (1869);
 Выборгский железнодорожный вокзал (1913);
 Выборгский железнодорожный вокзал (1953);
 Выборгский автовокзал.